Bulls kan syfta på:

Bulls Press – ett medieföretag
Chicago Bulls – en amerikansk basketorganisation
STU Northside Bulls – ett svenskt lag i amerikansk fotboll
Bulls, Nya Zeeland